Алекса́ндр Ива́нович Введе́нский:
 Введенский, Александр Иванович (1856—1925) — русский философ и психолог, крупнейший представитель русского неокантианства.
 Введенский, Александр Иванович (1888—1946) — российский и советский церковный деятель, один из идеологов и лидеров движения обновленчества, в котором именовался «митрополитом-благовестником»
 Введенский, Александр Иванович (1904—1941) — русский поэт и драматург из объединения ОБЭРИУ.
 Введенский, Александр Иванович (1893—1969) — академик АН СССР, один из основоположников радиофизики.